M500 — крупнокалиберная снайперская винтовка США.

Описание 
Для стрельбы из M500 применяются винтовочные патроны калибра 12,7×99 мм (.50 BMG). Технически представляет собой винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором.

M500 комплектуется оптическим прицелом.

Варианты и модификации 
Выпускалась разными фирмами, имеет несколько модификаций: M600, AMAC-5100, M650, AMAC-1500.

Ссылки 
 М. Р. Попенкер. Крупнокалиберные снайперские винтовки M500, M600, AMAC-5100, M650 (США) // сайт «Современное стрелковое оружие мира»
 Iver Johnson AMAC-1500 / Internet Movie Firearms Database (использование оружия в кинофильмах и компьютерных играх)

Крупнокалиберные снайперские винтовки
Снайперские винтовки США
Оружие под патрон 12,7 × 99 мм НАТО
Оружие под патрон 12,7 × 108 мм
Оружие под патрон 14,5 × 114 мм